Toponímia:
 Granville, municipi francès al departament de la Manche i a la regió de la Baixa Normandia
 Granville (Dakota del Nord)
 Granville (Iowa)
 Granville (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Granville (Nova York)
 Granville (Ohio)
 Granville (Vermont)
 Granville (Virgínia de l'Oest)
 Granville South, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Miscel·lània:
 Granville Technology Group, empresa britànica d'ordinadors basat a Simonstone, Lancashire
 Granville Stanley Hall (1844, Ashfield, Massachusetts - 1924), psicòleg estatunidenc
 Evelyn Boyd Granville